Матилда Караджиу Мариоцяну (; ) е видна румънска езиковедка, диалектолог, редовен член на Румънската академия.

Биография 
Караджиу е родена в македонския град Хрупища (на гръцки Аргос Орестико) в ном Костур, Гърция в арумънското семейство на Нико и Атина Папастере Караджиу. По-големият ѝ брат е актьорът Тома Караджиу. В 1928 година семейството на Караджиу емигрира в Румъния. Матилда учи в Силистра, Бакъу и Плоещ. От 1947 до 1951 година Матилда Караджиу учи във Факултета за румънски език и литература в Букурещкия университет. В 1967 година защитава докторат Fonomorfologie aromânǎ. Studiu de dialectologie structuralǎ, публикуван в 1968 година.

От 1951 до 1982 година работи като университетски преподавател. От 1993 година член кореспондент, а от 2004 година – академик. Умира в 2009 година.

Публикации 
 Fonomorfologie aromână (studiu de dialectologie structurală), 1968
 Compendiu de dialectologie română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975
 & als., Dialectologia română, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977
 Dodecalog al aromânilor sau 12 adevăruri incontestabile, istorice şi actuale asupra aromânilor şi asupra limbii lor (1993)
 Di nuntru şi-di nafoarâ – Stihuri armâneşti / Din năuntru şi din afară – Stihuri aromâne, Ediţie bilingvă, Editura Cartea Românească, 1994
 Dicţionar aromân (macedo-vlah) DOARO. A-D. Comparativ (român literar-aromân), contextual, normativ şi modern (1997)
 Néuri. Zăpezi. Neiges (13 poeme în aromână, însoţite de tălmăcirea în dacoromână şi franceză a autoarei), editura Logos, 2002; ISBN 973-8131-16-2.
 Toma Caragiu – Ipostaze (2003)
 A propos de la latinite de l’ aroumain (a la lumiere des dernieres recherches), in Revue Roumaine de la Linguistique, 34, 4, p. 237-250
 Aromânii şi aromâna în conştiinţa contemporană. Ediţie bilingvă, Editura Academiei Române, ISBN 973-27-1317-8
 Poeme aromâne, ediţie trilingvă, Editura Academiei Române, 2006, ISBN 973-27-1416-6.

Източници 
 Matilda Caragiu Marioțeanu, University Professor, Corresponding Member of the Romanian Academy
 Mediafax:Academicianul Matilda Caragiu Marioteanu a decedat
 Matilda Caragiu Marioțeanu și poezia polimorfâ – George Vrana
 Dialectul Aromân – Matilda Caragiu Marioțeanu
 Glotta und ethnos der Arumunen – Matilda Caragiu Marioțeanu
 Varietatea Limbii Române – Matilda Caragiu Marioțeanu
 Identitate și identificare în problema aromânească – Matilda Caragiu Marioțeanu
 Aromânii în Mileniul III – Matilda Caragiu Marioțeanu

Бележки 

Македонски власи
Румънски езиковеди
Академици на Румънската академия
Родени в Хрупища
Починали в Букурещ
Диалектолози